Artavasdes VI da Arménia foi um rei da Arménia da Dinastia Arsácida, do período dividido entre o Império Romano e o Império Sassânida, tendo governado sob o protectorado sassânida entre o ano 252 e o ano 283. Foi antecedido no governo por Tirídates III e foi sucedido por Cosroes I da Arménia.

Reis arsácidas da Armênia
Persas do século III